Patrycja Wyciszkiewicz (* 8. Januar 1994 in Śrem) ist eine polnische Sprinterin, die sich auf den 400-Meter-Lauf spezialisiert hat.

Sportliche Laufbahn 
2011 nahm Patrycja Wyciszkiewicz bei den Jugendweltmeisterschaften in Lille teil. Während sie über 400 Meter als Neunte des Halbfinals nur knapp den Finaleinzug verpasste, sicherte sie sich mit der Sprintstaffel den siebten Platz. Bei den Junioreneuropameisterschaften einige Wochen später gewann sie die Silbermedaille mit der 4-mal-400-Meter-Staffel. 2012 gelang es ihr erneut nicht, sich bei den U20-Weltmeisterschaften für das 400-Meter-Finale zu qualifizieren. Mit der polnischen Staffel erreichte sie jedoch erneut Platz sieben. Sie hatte dadurch einen Platz in der olympischen Staffel inne, bei denen die polnische Mannschaft aber in der Vorrunde ausschied.

2013 gewann sie zwei Goldmedaillen bei den Junioreneuropameisterschaften in Rieti, über 400-Meter und mit der Staffel. Bei den Weltmeisterschaften 2013 in Moskau schied sie mit der polnischen Mannschaft im Vorlauf der 4-mal-400-Meter-Staffel aus. 2014 kam sie bei den Hallenweltmeisterschaften in Sopot mit der polnischen Stafette auf den vierten Platz. Bei den Europameisterschaften in Zürich schied sie im Einzelbewerb in der Vorrunde aus und belegte in der 4-mal-400-Meter-Staffel den fünften Platz.

2015 gewann sie erneut zwei Medaillen bei den U23-Europameisterschaften in Tallinn. Bronze über 400 Meter und Silber mit der polnischen Staffel. Bei den Weltmeisterschaften in Peking kam sie sowohl über 400 Meter wie auch in der 4-mal-400-Meter-Staffel nicht über die erste Runde hinaus. Bei den Europameisterschaften 2016 kam sie in der Einzeldisziplin bis ins Semifinale und verpasste als Vierte mit der Staffel knapp eine Medaille. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro schied sie im Halbfinale über 400 Meter aus und erreichte mit der Staffel Platz sieben im Finale.

2017 nahm sie an den Halleneuropameisterschaften teil und gewann mit der Staffel die Goldmedaille. Bei den Weltstudentenspielen in Taipeh gewann sie mit der polnischen Mannschaft die Goldmedaille.

Persönliche Bestzeiten 
 200 m: 23,73 s, 24. Juni 2012 in Białystok 
 400 m: 51,31 s, 24. August 2015 in Peking 
 Halle: 52,51 s, 18. Februar 2017, Toruń

Weblinks

Einzelnachweise 

200-Meter-Läufer (Polen)
400-Meter-Läufer (Polen)
4-mal-400-Meter-Staffel-Läufer (Polen)
Olympiateilnehmer (Polen)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2017
Europameister (4-mal-400-Meter-Staffel, Leichtathletik)
Universiadesieger (Leichtathletik)
Polnischer Meister (Leichtathletik)
Pole
Frau
Geboren 1994